C95 steht für:
 eine Variante der Programmiersprache C, siehe Varianten der Programmiersprache C#C95
 Caldwell 95, ein offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C95